Амистлан има више значења:

 Општина Амистлан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Амистлан (Амистлан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику